Drosophyllaceae es una familia de plantas angiospermas con un  único género, Drosophyllum y una sola especie, Drosophyllum lusitanicum. Pertenece al orden Caryophyllales.

Descripción 
Planta vivaz, alcanza hasta un metro y medio. Hojas de unos 25 cm, verde pálido, estrechas y lineales, terminadas en punta; los bordes están enrollados, la cara inferior es convexa y la superior cóncava con un canal longitudinal. Las hojas están tapizadas con glándulas: las mucilaginosas que tienen un pequeño pedicelo o pequeño tallo y son púrpura; y las digestivas a lo largo de toda la hoja.

Flores amarillas, dispuestas en panículos (racimos) formados por cinco sépalos y cinco pétalos. Se abren durante el día y se cierran por la noche; florece en verano. Se autofecunda.

Hábitat 
Especie de suelos arenosos o rocosos, expuesta al sol, con un clima estival seco. Estación lluviosa en invierno.

Los insectos son atraídos por el color rojo y por el brillo de las gotitas de mucílago pegajoso, quedando así atrapados; las glándulas digestivas segregan enzimas que facilitan su absorción.

Sólo se encuentra en España, Portugal y Marruecos.

Enlaces externos 

Drosophyllum: Asociación Española de Plantas Carnívoras
Planta Carnívora Drosophyllum

 
Plantas carnívoras